Silser – abitanti di Sils im Domleschg
Silser – abitanti di Sils im Engadin